Хемберг — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Хемберг, Элли (1896—1994) — шведская художница и скульптор.

Топоним 
 Хемберг — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.

См. также 
 Хёмберг
 Хелберг
 Хейберг